Het wereldkampioenschap superbike van Brainerd 1991 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 9 juni 1991 op de Brainerd International Raceway nabij Brainerd, Minnesota, Verenigde Staten.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Brainerd